Coppa Italia 2013/2014, (officiellt: TIM Cup av sponsorskäl) var den 66:e säsongen av turneringen. 78 lag deltog i turneringen som Napoli från Neapel vann, före Fiorentina från Florens.

Inledande omgångar

Första omgången

Första omgångens matcher spelades den 3, 4 och 6 augusti 2013.

Andra omgången

Andra omgångens matcher spelades den 10 och 11 augusti 2013.

Tredje omgången

Tredje omgångens matcher spelades den 17 och 18 augusti 2013.

Fjärde omgången

Fjärde omgångens matcher spelades den 3, 4 och 5 december 2013.

Slutspel

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler
De fyra lagen i semifinalerna delades in i två par som spelade två matcher mot varandra, en match på vardera lags hemmaplan. Udinese mötte Fiorentina, medan Roma mötte Napoli

Final

Finalen spelade dem 3 maj 2014 i Stadio Olimpico, Olympiastadion) i Rom.

Noter

2013 i Italien
2014 i Italien
2013/2014
Fotbollssäsongen 2013/2014